Lima floridana är en musselart som beskrevs av Olsson och Harbison 1953. Lima floridana ingår i släktet Lima och familjen filmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Filmusslor
floridana